Ве́рхняя Тунгу́ска:

 Верхняя Тунгуска — река в Омской области, приток Тары.
 Верхняя Тунгуска — старое название Ангары в нижнем течении.